Stelzhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Stelzhammer (1797–1858), österreichischer Jurist
 Johann Christoph Stelzhammer (1750–1840), österreichischer katholischer Geistlicher und Physiker
 Walter Stelzhammer (* 1950), österreichischer Architekt